Die Toray Pan Pacific Open 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 31. Januar bis 5. Februar 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Shibuya